Руби́н может означать:

 Рубин — драгоценный камень.

В культуре 
 «Рубины» — одноактный балет Джорджа Баланчина на музыку Игоря Стравинского, вторая часть балета «Драгоценности» (1967).

Организации

Предприятия 
 «Рубин» — центральное конструкторское бюро морской техники (Санкт-Петербург).
 «Рубин» — производитель взлётно-посадочных устройств, гидроагрегатов и гидросистем авиационной техники из Балашихи.
 «Рубин» — телевизионный завод в Москве, существовавший в 1951—2003 годах.
 «Рубин» — научно-производственное предприятие радиоэлектронной промышленности в Пензе.

Спортивные клубы 
 «Рубин» — футбольный клуб в Казани.
 «Рубин-2» — футбольный клуб в Казани.
 «Рубин» — женский футбольный клуб
 «Рубин» — футбольный клуб в Ялте.
 «Рубин» — хоккейный клуб в Тюмени.

Техника 
 «Рубин» — сторожевые корабли проекта 22460.
 «Рубин» — марка советских телевизоров.
 «Рубин» — семейство советских фотографических объективов. См. также объективы «Рубинар».

Топоним 
 Рубин — река в Провансе, на юге Франции.
 «Рубин» — стадион в Казани, Россия.

Фамилия 
Ру́бин — личное имя и фамилия еврейского происхождения (от имени библейского Реувена, старшего сына Иакова). Имеет женскую форму . Известные носители:
 Рубин () — немецкий миннезингер XIII века.
 Рубин, Абрам Израилевич (1883—1918) — советский партийный и государственный деятель, участник революции и гражданской войны на Северном Кавказе.
 Рубин, Александр Аврамович (род. 1961) — игрок клуба «Что? Где? Когда?».
 Рубин, Алисса — американская журналистка, лауреат Пулитцеровской премии.
 
 Рубин, Арон Ильич (1888—1961) — советский философ, переводчик и литературовед, брат И. И. Рубина.
 Рубин, Бенни (1899—1986) — американский актёр-комик и сценарист.
 Рубин, Бертольд (1911—1990) — немецкий византинист, правый публицист и политик.
 Рубин, Борис Анисимович (1900—1978) — советский биохимик, преподаватель.
 Рубин, Брюс Джоэл (род. 1943) — американский сценарист, работал над фильмами «Привидение» и «Лестница Иакова».
 
 Рубин, Вера (1928—2016) — американский астроном.
 Рубин, Виталий Аронович (1923—1981) — советский и израильский философ, востоковед, сын А. И. Рубина.
 
 Рубин, Гарольд (более известен как Га́рольд Ро́ббинс; 1916—1997) — американский писатель.
 Рубин, Гейл (род. 1949) — американский антрополог, активистка и теоретик в сфере гендерной и сексуальной политики.
 Рубин, Дженнифер (род. 1962) — американская актриса и модель.
 Рубин, Джерри (1938—1994) — американский анархист, лидер йиппи.
 Рубин, Дмитрий Александрович (1962—2017) — российский поэт-песенник, сценарист, актёр и музыкант.
 Рубин, Евгений Михайлович (род. 1929) — советский и американский спортивный журналист, писатель.
 Рубин, Илан (род. 1988) — американский музыкант, известный как участник групп Lostprophets, Nine Inch Nails и Paramore.
 Рубин, Илья Давидович (1924—2013) — советский и израильский художник.
 Рубин, Иосиф Григорьевич (1895—1954) — генерал-лейтенант.
 Рубин, Исаак Ильич (1886—1937) — советский экономист, историк экономической мысли, профессор.
 Рубин, Исраэль (1890—1954) — израильский педагог и публицист.
  (1905—1995) — австрийский композитор, музыкальный критик.
 Рубин, Максим Николаевич (в монашестве Иоанн; род. 1977) — священнослужитель Русской православной церкви, игумен, кандидат богословия.
 Рубин, Маттео (род. 1987) — итальянский футболист.
 Рубин, Михаил Аркадьевич (род. 1988) — российский журналист.
 Рубин, Мойше (1856—1940) — еврейский прозаик, публицист и педагог, основоположник еврейского образования в Аргентине.
 Рубин, Павел Германович (1874—1960) — советский металлург, доктор технических наук.
 Рубин, Реувен (урождённый Ру́бин Зелико́вич;1893—1974) — израильский художник-модернист, один из основоположников израильской живописи.
 Рубин, Рик (род. 1963) — американский музыкальный продюсер и аранжировщик.
 Рубин, Рубио (род. 1996) — американский футболист, нападающий клуба «Утрехт».
 Рубин, Рут (1906—2000) — американский этномузыковед, фольклорист, поэтесса и певица, исполнительница еврейских песен на идише.
 Рубин, Семён Самойлович (1900—1985) — украинский агроном родом из Минской области, профессор Уманского сельскохозяйственного института.
 Рубин, Соломон (1823—1910) — писатель, один из видных деятелей эпохи гаскалы, переводчик и популяризатор Спинозы.
 Рубин, Тибор (1929—2015) — американский военнослужащий венгро-еврейского происхождения.
 Рубин, Ханан (1908—1961) — израильский политик, депутат кнессета, доктор права.
 Рубин, Чанда (род. 1976) — американская профессиональная теннисистка и спортивный функционер.
 Рубин, Эдгар (1886—1951) — датский психолог, философ и педагог.
 Рубин, Юрий Борисович (род. 1956) — ректор Московского финансово-промышленного университета Синергия, доктор экономических наук, профессор.
 Рубин, Ян (род. 1973) — австралийский и российский игрок в регбилиг.